Kaiser kan som auktorsförkortning betyda:

 Hinrich Kaiser
 Stefanie Kaiser
 Paul Ernst Ewald Kaiser

Robotskapade auktorsförkortningar